

Мариновка — село, Атбасарський район, Акмолинська область

Мариновка — присілок, Оконешниковський район, Омська область
 Мариновка — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область